Z39 oder Z 39 steht für:
 ANSI/NISO Z39.…, Standards der National Information Standards Organization
 Z 39, deutscher Zerstörer des Typs 1936A (mob)
 Z39 – Observatorio Costa Teguise, siehe Liste der Sternwarten-Codes #Z00–Z99